Alex Zingerle (1992) – sciatore italiano
 Andreas Zingerle (1961) – biatleta e allenatore di biathlon italiano
 Franz Zingerle (1908-1988) – sciatore austriaco
 Guido Zingerle (1902-1962) – stupratore ed assassino seriale italiano
 Hannes Zingerle (1995) – sciatore italiano
 Hermann Zingerle (1870-1935) – psichiatra e neurologo austriaco
 Ignaz Vincenz Zingerle (1825-1892) – germanista e scrittore austriaco
 Pius Zingerle (1801-1881) – orientalista e teologo austriaco
 Stefan Zingerle (1981) – biatleta italiano